Sony Ericsson K750i — трёхдиапазонный мобильный телефон фирмы Sony Ericsson в корпусе типа «моноблок». До официального анонса телефон был известен под кодовым названием Clara.

Телефон был выпущен в 2005 году.

По мнению журналистов, анализирующих рынок мобильных телефонов, K750i был одним из лучших продуктов своего времени и, возможно, наиболее удачным продуктом Sony Ericsson за всю историю компании. Ассоциация Technical Image Press Association признала Sony Ericsson K750i лучшим камерофоном 2005 года.

K750i стал первым массовым аппаратом, встроенная фотокамера которого имела матрицу в 2 мегапикселя. 

Как и для большинства моделей Sony Ericsson, выпускалось три версии: K750a для рынка США, K750c для рынка КНР и K750i для остальных рынков. Версии отличались только рабочими диапазонами частот.

Позднее на базе K750 был разработан аппарат W800, ставший первым представителем музыкальной линейки Sony Ericsson Walkman. Отличия аппаратов состоят исключительно в прошивке, корпусе и комплектации.

Существует также операторская версия D750i для сети T-Mobile. D750i выпускался в серебристо-сером корпусе. Других отличий нет.

Технические характеристики

Возможность прошивки 
Изначально программное обеспечение телефона содержало в себе ошибки, которые планировалось исправлять путём выпуска обновлений для телефона посредством SonyEricsson Update Service. Процесс прошивки был достаточно прост — было необходимо следующее:
 USB-кабель DCU-60 (прилагался к телефону);
 приложение SEUS (скачивалось на сайте производителя);
 подключение к интернету (необходимо для загрузки прошивки с сайта);
после чего, следуя инструкциям программы, программное обеспечение телефона обновлялось до последней доступной версии.

Вскоре энтузиастами был найден способ получить доступ к внутренней файловой системе телефонов SonyEricsson, благодаря чему на многочисленных фан-сайтах стали появляться кастомизированные прошивки, изменяющие или дополняющие изначальную функциональность. Изменению подвергается оформление телефона, снятие ограничений для неподписанных Java-приложений, размеры и начертания шрифтов, удаление неиспользуемых пользователем приложений, и многое другое.

Программное обеспечение для работы с телефоном 
Для работы с телефоном существует разнообразное программное обеспечение, которое позволяет редактировать телефонную книгу и календарь телефона, просматривать и отправлять SMS на компьютере, программы для создания своих тем оформления.

Похожие модели 
 Sony Ericsson W800i
 Sony Ericsson K700i
 Sony Ericsson D750i
 Nokia 6230i
 Sony Ericsson W700i

См. также 

 Список моделей сотовых телефонов Sony Ericsson
 Sony Ericsson

Примечания

Ссылки 
 Страница телефона на сайте производителя
 Э.Муртазин. Обзор GSM-телефона Sony Ericsson K750i
 Обзор на сайте IXBT.com
 Тест сотового телефона Sony Ericsson K750i: Фундаментальность во всём
 Сотовик. Обзор и тест телефона Sony Ericsson K750 и W800 (превью), Часть I
 Сотовик. Обзор и тест телефона Sony Ericsson K750 и W800 (превью), Часть II
 Сотовик. Обзор и тест телефона Sony Ericsson K750 и W800 (превью), Часть III
 Обзор на сайте 3DNews.ru
 Мнения пользователей, обзоры, тесты